Komazeci su naselje u sastavu grada Obrovca, u Zadarskoj županiji, u krševitom kraju Bukovice.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Komazecima živi 42 stanovnika.

Nacionalni sastav, 1991.
ukupno: 357 
 Srbi - 357 (100%)

Naselja u sastavu Grada Obrovca